Lainici este un cuvânt care se referă la diverse comunități umane, noțiuni geografice sau subdiviziuni administrative:

Vezi și 
 "laie"
 Listă de nume românești - litera L

Împrumuturi lingvistice din limbile slave